Die Fußball-Amateurliga Saarland 1963/64 war die 13. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde wie schon im Vorjahr Viktoria Sulzbach, scheiterte aber in der Regionalliga-Aufstiegsrunde am Rheinland-Meister Germania Metternich. Borussia Körprich, der FV 07 Diefflen und der FV Püttlingen mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1964/65 kamen Rot-Weiß Hasborn und der SC Großrosseln als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1963/64 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1963/64
1963